Linux kan syfta på:

 Linux – ett Unix-liknande operativsystem
 Linux (kärna) – Unix-liknande operativsystemskärna
 Ubuntu – den populäraste Linuxdistributionen
 Linux MCE – ett multimediagränssnitt för Linux-distributionen Ubuntu
 Linux Mint – ett fritt operativsystem baserat på Ubuntu
 Linux Terminal Server Project – ett projekt vars mål är att göra så att tunna klienter kan ansluta grafiskt till datorer med Linux
 9885 Linux – en asteroid